Абрам Давидович Киржниц (15 августа 1888, Бобруйск Минской губернии — 1940, Москва) — советский публицист, журналист, библиограф, историк революционного движения и революционной печати.

Биография 
Родился в семье мелкого ремесленника. Окончил 4 класса Бобруйского городского училища. Начал печататься с 1903 в русской прессе в Минске, Гомеле, Бобруйске, а также в еврейских периодических изданиях. За участие в организации Бунда, активным деятелем которого состоял, был выслан в Сибирь. Находясь в ссылке, сотрудничал в ряде сибирских газет. В 1919 предпринял попытку издания первой в Сибири газеты бундовского направления «Отклики Бунда». Возвратившись в Белоруссию в 1920, продолжил свою журналистскую и библиографическую деятельность. В 1924 переехал в Москву, редактировал журнал «Московский пролетарий». С 1925 сотрудничал с известным еврейским периодическим изданием «Дер эмес», был корреспондентом газеты в Биробиджане. Был одним из руководителей переселенческой организации ОЗЕТ. В начале 1938 был арестован и два года содержался в Бутырках.

Семья 
 Жена — Любовь Соломоновна Бейлина (1897, Рогачёв Могилёвской губернии — 1977, Москва).
 Сын — доктор физико-математических наук Давид Абрамович Киржниц.

Произведения 
 «Книжное дело и периодическая печать в Сибири», «Сибирские записки» (1916);
 «Партийно-советская печать Сибири за годы революции (1917—1925)»;
 «У порога Китая», «Сибирские огни» (1923);
 «В годы империалистической войны» : (Очерк рабочего движения России), (1924);
 «В полосе отчуждения Восточно-Китайской железной дороги», «Сибирские огни» (1924);
 «Ленский расстрел», (1925);
 «Ленин в ссылке», (1925);
 «Дер идишер арбетер» («Еврейский рабочий», 1925-28);
 «1905: еврейское рабочее движение : обзор, материалы и документы», (1928);
 «Еврейская пресса в Советском Союзе» (1928);
 «Еврейская пресса в Белоруссии» (1929);
 «Рабоче-крестьянские массы в борьбе с погромами в 1905 г.», (1930);
 «Еврейская печать в бывшей Российской империи» (1930);
 «Трудящиеся евреи в борьбе с религией», (1931);
 «Еврейская автономная область», (1936).

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Белостоке
Журналисты СССР
Историки СССР
Писатели на идише
Члены Бунда
Репрессированные в СССР